Claude Ropartz (mort en 2000), un médecin français.
 Guy Ropartz (1864 - 1955), un compositeur français.
 Sigismond Ropartz, (1824 - 1878) un avocat, homme de lettres, historien et musicien français.